Mt'a Ch'obandaghi (azerbajdzjanska: Çobandağ) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Georgien. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Mt'a Ch'obandaghi är  meter över havet.

Terrängen runt Mt'a Ch'obandaghi är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Mt'a Ch'obandaghi är den högsta punkten i trakten. Runt Mt'a Ch'obandaghi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Mt'a Ch'obandaghi består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 500 meter över havet eller högre